Blind River kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Blind River (ort), Ontario, 
 Blind River (vattendrag i Ontario), 

Robotskapade Kanadaförgreningar